Diskontierung steht für:

 Abzinsung, eine Rechenoperation aus der Finanzmathematik, siehe Abzinsung und Aufzinsung
 den Vollzug eines Diskontgeschäfts im Bankwesen
 Zeitpräferenz, in der Ökonomie wird eine Diskontierung zukünftigen Konsums angenommen